ТОУНБ
ТОУНБ — Тульская областная универсальная научная библиотека
ТОУНБ —